ARA San Martín  — назва низки бойових кораблів ВМС Аргентини, названих  на честь столиці Аргентини міста Буенос-Айрес.

 ARA San Martín (1898) —броненосний крейсер типу «Джузеппе Гарібальді». На службі протягом 1898-1935 років. У 1947 році проданий на злам.
 ARA General San Martín (Q-4) —  дизель-електричний криголам. На службі протягом 1954-1982 років.

Назви військових кораблів Аргентини